Bei den Olympischen Spielen 2020 in Tokio wurden vom 24. Juli bis zum 2. August 2021 fünf Wettbewerbe im Badminton ausgetragen.

Es fanden zwei Einzelwettbewerbe für Damen und Herren sowie drei Doppelwettbewerbe (Herrendoppel, Damendoppel, Mixed) statt. Nach London 2012 und Rio de Janeiro 2016 gab es erneut eine Kombination aus Gruppenspielen und K.-o.-Phase. Für die Teilnahme an den Spielen mussten die Athleten eine fast einjährige Qualifikation durchlaufen.

Austragungsort war das Musashino Forest Sport Plaza, engl. für die Musashino no mori sōgō sports plaza () an der Grenze zwischen den Städten Chōfu und Fuchū in der Präfektur Tokio.

Zeitplan

Bilanz

Medaillenspiegel

Medaillengewinner

Austragungsmodus 
In der ersten Runde wurde in Gruppen gespielt, wobei es jeweils 13 Gruppen in den Einzeldisziplinen sowie jeweils vier Gruppen in den Doppeldisziplinen und im Gemischten Doppel gab. Die Gruppensieger im Einzel sowie Erster und Zweiter in den Doppeldisziplinen qualifizierten sich für die K.-o.-Phase.

Qualifikation 

Die Qualifikation erfolgte über die Badminton-Weltrangliste. Mit Stand vom 30. April 2020 wurden insgesamt 16 Quotenplätze in jedem Doppelwettbewerb und 38 Quotenplätze in jedem Einzelwettbewerb nach den folgenden Kriterien vergeben:

 Einzel:
 Platz 1 bis 16: Pro Nation konnten maximal 2 Spieler einen Quotenplatz erhalten, sofern diese beide in den Top 16 platziert waren.
 Ab Platz 17: Die restlichen Quotenplätze wurden der Platzierungen nach vergeben. Eine Nation durfte maximal einen Quotenplatz erhalten.
 Doppel:
 Platz 1 bis 8: Pro Nation konnten maximal 2 Paare einen Quotenplatz erhalten, sofern diese beide in den Top 8 platziert waren.
 Ab Platz 9: Die restlichen Quotenplätze wurden der Platzierungen nach vergeben. Eine Nation durfte maximal einen Quotenplatz erhalten.

Weblinks 
 Offizielle Seite der Olympischen Spiele 2020
 Badminton bei den Olympischen Spielen 2020